Johannes Zick (1702-1762), un peintre allemand
 Januarius Zick (1730-1797), un peintre allemand
  (1773-1836), un peintre allemand
 Alexander Zick (1845-1907), un peintre et illustrateur allemand